Brgud
Brgod (Raša)